Hundius bezeichnet:

 die nach Paul Hundius benannte 6. Unterseebootflottille der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg; siehe U-Boot-Flottille "Hundius"

Hundius ist der Familienname folgender Personen:

 Harald Hundius (* 1939), deutscher Forscher zu Sprachen und Kulturen Südostasiens 
 Paul Hundius (1889–1918), U-Boot-Kommandant des Ersten Weltkriegs